USS Birmingham je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Birmigham (CL-2) 
 USS Birmingham (CL-62) 
 USS Birmingham (SSN-695)

Birmingham